Боле:

 Боле — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Боле — главный аэропорт Эфиопии, расположен в пригороде Аддис-Абебы — Боле.
 Боле — город в пригороде Аддис-Абебы.
 Боле, Герман (1845—1926) — австрийский архитектор, специализировался на церковной архитектуре.
 Боле, Грега (род. 1985) — словенский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Боле, Эрнст Вильгельм (1903—1960) — партийный и государственный деятель нацистской Германии, гаулейтер.
 Боле — чадский язык, распространённый в северо-восточной Нигерии.
 Боле — подгруппа языков западночадской ветви чадской семьи.